Il singolare  dell'Open Tarragona Costa Daurada 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Alberto Martín era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Antonio Veić.

Daniel Gimeno Traver ha battuto in finale 6–4, 6–0 Paolo Lorenzi.

Teste di serie

  Peter Luczak (quarti di finale)
  Óscar Hernández (secondo turno)
  Marcel Granollers (secondo turno)
  Alberto Martín (secondo turno)

 Paolo Lorenzi (finale)
 Daniel Gimeno Traver (campione)
 Jan Hájek (semifinali)
 Lamine Ouahab (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open Tarragona Costa Daurada 2009